Северо-Осетинский областной (республиканский) комитет КПСС — центральный партийный орган, существовавший в Северной Осетии (Северо-Осетинская АО, Северо-Осетинская АССР) с октября 1924 года по 6 ноября 1991 года.

История 
 7 июля 1924 года Владикавказский (Осетинский) национальный округ преобразован в Северо-Осетинскую автономную область и в связи с этим, спустя 3 месяца был создан Северо-Осетинский областной комитет РКП(б).
 В декабре 1925 Северо-Осетинский областной РКП(б) переименован в Северо-Осетинский областной областной комитет ВКП(б).
 5 декабре 1936 года Северо-Осетинская автономная область преобразована в Северо-Осетинскую Автономную Советскую Социалистическую Республику.
 В октябре 1952 Северо-Осетинский областной комитет ВКП(б) переименован в Северо-Осетинский областной комитет КПСС.
 В 1990 году Северо-Осетинский областной комитет КПСС преобразован в Северо-Осетинский республиканский комитет КПСС, а в апреле 1991 года переименован в Северо-Осетинский республиканский комитет КП РСФСР (в составе КПСС).
 23 августа 1991 Указом Президента РСФСР № 79 деятельность КП РСФСР приостановлена, а 6 ноября того же года Указом Президента РСФСР № 169 запрещена.

Ответственные секретари/первые секретари РКП(б)/ВКП(б)/КПСС

Ответственные секретари 
 29.10.1924 — 15.1.1927 ответственный секретарь Такоев Симон Алиевич
 15.1.1927 — 6.1928 ответственный секретарь Борукаев Казбек Каурбекович
 6.1928 — 9.1930 ответственный секретарь Питковский Михаил Феликсович
 9.1930 — 9.1931 ответственный секретарь Белоцкий, Морис Львович

Первые секретари 
 9.1931 — 9.9.1934 Демиховский, Давид Вениаминович
 9.9.1934 — 2.1936 Бутаев, Казбек Саввич
 .2 — 5.12.1936 Маурер, Генрих Владиславович
 5.12.1936 — 21.7.1937 Маурер, Генрих Владиславович
 21.7 — .11.1937 Коков, Фёдор Гаппоевич
 11.1937 — 5.1938 Лемаев, Василий Петрович
 5.1938 — 1.1940 Иванов, Никита Петрович
 1.1940 — 4.1944 Мазин, Николай Петрович
 4.1944 — 11.1953 Кулов, Кубади Дмитриевич
 11.1953 — 5.8.1961 Агкацев, Владимир Михайлович
 5.8.1961 — 15.1.1982 Кабалоев, Билар Емазаевич
 15.1.1982 — 26.11.1988 Одинцов, Владимир Евгеньевич
 26.11.1988 — 24.2.1990 Дзасохов, Александр Сергеевич
 24.2.1990 — 23.8.1991 Галазов, Ахсарбек Хаджимурзаевич

См. также 
 Глава Республики Северная Осетия

Литература 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник / Сост. В. И. Ивкин. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1999.-639с.,илл и Залесский К. А. Кто есть кто в истории СССР. 1924—1953 / К. А. Залесский.- М.: Вече, 2009. — 752 с. — (Кто есть кто).
 «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС ВКП(б) РКП(б) РСДРП(б) 1917—1991 историко-биографический справочник Автор-составитель Ю. В. Горячев»

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Северо-Осетинский областной — республиканский комитет ВКП(б) — КПСС -Северо-Осетинский республиканский комитет КП РСФСР

Северная Осетский
XX век в Северной Осетии